Ниже приведён список эпизодов американского телевизионного сериала (ситкома) «Полный дом».

Сериал выходил на экраны с 22 сентября 1987 года по 23 мая 1995 года и разделен на 8 сезонов (192 эпизода).

Полный дом